Francesco Manenti ist der Name folgender Personen:

* Francesco Manenti (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1773/1774, 1780 und 1784/1785
 Francesco Manenti (Bischof) (* 1951), italienischer Geistlicher, Bischof von Senigallia